Het Europese kampioenschap allround in 1930 werd van 25 tot 26 januari 1930 verreden in het Øen Stadion in Trondheim.

De titelverdediger was de Noor Ivar Ballangrud, die in 1929 Europees kampioen werd in het Eisstadion in Davos. Ballangrud werd voor de tweede keer kampioen, door het winnen van alle afstanden.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1930
Langebaanschaatsen in 1930
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Trondheim
Schaatsen 1930